Klocka kan syfta på:

 Klocka – en tidmätare, se ur
 Stämpelklocka – ett ur som används för att registrera när anställda anländer till och avviker från arbetsplatser
 Väckarklocka – ett ur med ringsignal
  Vattenklocka – en tidmätare
 Klocka – en gjuten uppochnedvänd skål i metall och är ett redskap avsett för ljudalstring, så kallad ringning
 Kyrkklocka – en klocka, som används i anslutning till en kyrka
 Slagklocka – en klocka på vilken en hammare slår för att markera tiden
 Vällingklocka – en klocka på en större gård som användes för att sammankalla gårdsfolket
 Skeppsklocka – n klocka med kläpp som används på båtar och fartyg
 Klockspel –  ett mekaniskt, elektriskt eller automatiskt musikinstrument som spelar på gjutna klockor
 Handklocka – en liten klocka
 Rörklockor – ett slagverksinstrument som ingår i gruppen malletinstrument
 Dörrklocka – en mekanisk eller elektrisk ringklocka
 Ringklocka
 Gasklocka – en cisternliknande anläggning byggd för att lagra stadsgas eller naturgas
 Dykarklocka – ett slags instrument för att dyka som kan jämföras med ett upp-och-nervänt glas som sänks ner i vatten
 Klockväxter – en växtfamilj med mer eller mindre klockformade blommor
 Klockcykel – cykeltiden för klocksignalen hos till exempel en processor

Se även
 Klockor – en typ av slagverk i symfoniorkester
 Klockning – en tillskärningsteknik för tyg
 Koskälla – ett föremål av metallplåt i trapetsoid lådform med en sida öppen